Принцесса Мария Эсмеральда Бельгийская (, род. 30 октября 1956) — бельгийская принцесса, дочь короля Леопольда III и его второй супруги Лилиан, принцессы де Рети.

Биография 
Мария Эсмеральда родилась 30 октября 1956 года в Брюсселе, в семье короля Леопольда III и его второй супруги Лилиан, принцессы де Рети, урождённой Байльс. У принцессы были старший брат принц Александр и сестра принцесса Мария Кристина, а также двое единокровных братьев, короли Бодуэн I и Альберт II, последний из которых был её крестным, и сестра Жозефина Шарлотта, великая герцогиня Люксембургская.

Принцесса является писателем и написала под псевдонимом Эсмеральда де Рети несколько книг про своего отца. 4 апреля 1998 года она вышла замуж в Лондоне за сэра Сальвадора Монкаду. У них родилось двое детей: Александра Леопольдина (род. 4 августа 1998) и Леопольд (род. 21 мая 2001).

Родословная

Ссылки 
 Сайт Королевского Дома Бельгии

Принцессы Бельгии
Бельгия
принцессы Саксен-Кобург-Готские